Little Women (boek), een befaamd boek van Louisa May Alcott
 verfilmingen van dit boek:
 Little Women (1933) van George Cukor met Katharine Hepburn
 Little Women (1949) van Mervyn Leroy met June Allyson
 Little Women (1970), miniserie met Angela Down
 Little Women (1978), miniserie met Meredith Baxter
 Ai no wakakusa monogatari (1987), animeserie
 Little Women (1994) van Gillian Armstrong met Winona Ryder
 Little Women (2017), miniserie met Maya Hawke
 Little Women (2018), gemoderniseerde versie van Clare Niederpruem met Lea Thompson
 Little Women (2019), film van Greta Gerwig met Saoirse Ronan
 Little Women (opera), van componist Mark Adamo (1998)
 Little Women (musical), de Broadway-musical uit 2005